Esistono più località con il nome di Porciano:
Porciano, l'unica frazione di Ferentino in provincia di Frosinone;
Porciano, frazione di Lamporecchio in provincia di Pistoia;
Porciano, frazione di Pratovecchio Stia in provincia di Arezzo.